14 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 14 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej PSZ na Zachodzie (4 DP)